2-я бронетанковая дивизия () — тактическое соединение Армии США. Прозвище — «Ад на колесах» (Hell on Wheels).

Вторая мировая война 
Сформирована 15 июля 1940 года в Форт-Беннинг, Джорджия.

Состав

1945 год 
 Штабная рота (Headquarters Company)
 Рота обслуживания (Service Company)
 Боевое командование «А» (Combat Command A)
 Боевое командование «Б» (Combat Command B)
 41-й моторизованный полк (41st Armored Infantry Regiment)
 66-й бронетанковый полк (66th Armored Regiment)
 67-й бронетанковый полк (67th Armored Regiment)
 17-й инженерный батальон (17th Armored Engineer Battalion)
 82-й разведывательный батальон (82nd Armored Reconnaissance Battalion)
 142-я рота связи (142nd Armored Signal Company)
 Артиллерийское командование (2nd Armored Division Artillery)
 14-й артиллерийский дивизион (14th Armored Field Artillery Battalion)
 78-й артиллерийский дивизион (78th Armored Field Artillery Battalion)
 92-й артиллерийский дивизион (92nd Armored Field Artillery Battalion)
 Командование МТО (2nd Armored Division Trains)
 2-й батальон технического обслуживания (2nd Ordnance Maintenance Battalion)
 Батальон материального обеспечения (Supply Battalion)
 48-й медицинский батальон (48th Armored Medical Battalion)
 Взвод военной полиции (Military Police Platoon)

1989 год 
 Управление, Форт-Худ (боевая техника депонирована в Мёнхенгладбахе, Штралене и Кевеларе в соответствии с планом REFORGER)
 1-я бригада
 1-й батальон 67-го бронетанкового полка (M1 Abrams)
 3-й батальон 67-го бронетанкового полка (M1 Abrams)
 3-й батальон 41-го пехотного полка (M2 Bradley)
 2-я бригада
 1-й батальон 66-го бронетанкового полка (M1 Abrams)
 2-й батальон 252-го бронетанкового полка (M1 Abrams)
 2-й батальон 41-го пехотного полка (M2 Bradley)
 4-й батальон 41-го пехотного полка (M2 Bradley)
 3-я бригада
 2-й батальон 66-го бронетанкового полка (M1 Abrams)
 3-й батальон 66-го бронетанкового полка (M1 Abrams)
 1-й батальон 41-го пехотного полка (M2 Bradley)
 4-я бригада (авиационная)
 2-й разведывательный батальон 1-го кавалерийского полка (40x M3A1, 10x M113, 4x M106, 4x M577, 8x AH-1F, 12x OH-58C, 1x UH-1H)
 1-й вертолётный батальон 3-го авиационного полка (18x AH-64A, 13x OH-58C, 3x UH-60A)
 Вертолётная рота C 3-го авиационного полка (6x UH-1H, 6x OH-58A, 6x OH-58D, 3x EH-60)
 Вертолётная рота D 3-го авиационного полка (15x UH-1H)
 Артиллерийское командование (DIVARTY)
 1-й дивизион 3-го артиллерийского полка (24x M109A3)
 3-й дивизион 3-го артиллерийского полка (24x M109A3)
 4-й дивизион 3-го артиллерийского полка (24x M109A3)
 Реактивная артиллерийская батарея A 96-го артиллерийского полка (9x M270 MLRS)
 Разведывательная артиллерийская батарея C 26-го артиллерийского полка (артиллерийская разведка)
 Управление тылового обеспечения (DISCOM)
 17-й инженерно-сапёрный батальон (8x M60 AVLB, 8x M728, 4x M88, 12x MAB bridge modules)
 2-й дивизион 4-го зенитного ракетного полка (27x M163 VADS Vulcan, 48x FIM-92 Stinger)
 552-й разведывательный батальон (РЭР и войсковая разведка)
 503-я рота военной полиции
 44-я рота РХБЗ

Кампании 
 Северная Африка (ноябрь 1942 — май 1943 года; Западное оперативное соединение)
 8 ноября 1942 года дивизия высадилась в Касабланке в рамках операции «Факел»
 Сицилия (июль 1943 — август 1943 года; 7-я армия)
 Северо-Западная Европа (июнь 1944 — май 1945 года; 1-я и 9-я армии)
 9 июня 1944 года дивизия высадилась в Нормандии. Освобождала Францию и Бельгию.
 В октябре 1944 года прорывала «Линию Зигфрида». Участвовала в отражении немецкого контрнаступления в Арденнах.

Командиры дивизии 
 генерал-майор Чарльз Л. Скотт (июль — ноябрь 1940 года)
 бригадный генерал Джордж С. Паттон (ноябрь 1940 — январь 1942 года)
 генерал-майор Эрнест Н. Хармонд (июль 1942 — апрель 1943 года)
 генерал-майор Хью Дж. Геффи (май 1943 — апрель 1944 года)
 генерал-майор Эдуард Г. Брукс (апрель — сентябрь 1944 года)
 генерал-майор Эрнест Н. Хармон (сентябрь 1944 — январь 1945 года)
 генерал-майор Айзек Д. Уайт (январь — июнь 1945 года)

«Холодная война» 
С 1946 года дислоцировалась в Форт-Худ, Техас.

Некоторые подразделения дивизии принимали участие в Войне во Вьетнаме.

В культуре 
 к/ф «Ярость» (2014).

Примечания 
Комментарии

Источники

Бронетанковые дивизии США во время Второй мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1995 году